El Comisario de Programación Financiera y Presupuestos es un miembro de la Comisión Europea responsable de la gestión de las finanzas y los presupuestos de la Unión Europea. 

El Comisario europeo que desempeña esta cartera en la Comisión Juncker es el alemán Günther Oettinger, como Comisario europeo de Recursos Humanos y Presupuestos.

Orígenes 
En la formación de la Comisión Hallstein del año 1958, se creó la cartera del Comisario Europeo de Asuntos Económicos y Financieros, cartera que posteriormente se dividió en la de los comisarios encargados de Programación Financiera y Presupuestos; Asuntos Económicos y Monetarios y Asuntos Administrativos, Auditoría y Lucha contra el Fraude.

Listado de comisarios 

Leyenda:   [         ] Socialistas [         ] Liberales - [         ] Conservadores

Enlaces externos 
 Portal de Programación Financiera y Presupuestos (en inglés)
 Información sobre Dalia Grybauskaitė en la Comissió Europea
 Dirección General de Presupuestos

Programación Financiera y Presupuestos